Метро́поліс (від  — «мати-місто», «головне місто»):
 Метрополіс — велике місто або міська агломерація, яка є важливим економічним, політичним і культурним центром для країни або регіону
 «Метрополіс» — німий художній фільм Фріца Ланґа, знятий 1927 року
 Метрополіс — те ж саме, що й метрополія

Прізвище 
 Метрополіс, Ніколас Костянтин — американський математик і фізик грецького походження.

Див. також 
 Метрополь